Plusieurs menhirs font allusion au géant Gargantua :
 Pierre de Gargantua à Doingt, classé en 1840.
 Menhir, pierre ou affiloir de Gargantua à Craménil, classé en 1889.
 Pierre de Gargantua à Neaufles-Auvergny, classé en 1934.
 Pierre de Gargantua ou La Roche des Prés à Saint-Brevin-les-Pins, classé en 1973.
 Doigt de Gargantua à Fréhel.